Хуан Мануэль Кобелли Лареса (; родился 27 февраля 1988 года, Фунес, Аргентина) — аргентинский футболист, нападающий клуба «Таранто».

Клубная карьера 
Кобелли — воспитанник клуба «Ньюэллс Олд Бойз». В 2008 году для получения игровой практики он был отдан в аренду в чилийский «Сантьяго Уондерерс», но так и не дебютировал за клуб. В начале 2010 года Хуан на правах аренды перешёл в «Депортес Икике». 31 января в матче против «Сан-Маркоса» он дебютировал в чилийской Примере. 7 февраля в поединке против «Кокимбо Унидо» Кобелли забил свой первый гол за «Депортес Икике». В том же году он помог команде завоевать Кубок Чили. По окончании аренды Хуан вернулся в «Ньюэллс Олд Бойз». 11 февраля 2011 года в матче против «Эстудиантеса» он дебютировал в аргентинской Примере. В этом же поединке Кобелли забил свой первый гол за «бойз».

Летом того же года Хуан перешёл в «Чакарита Хуниорс». 17 августа в матче против «Ривер Плейта» он дебютировал в Примере B. 18 мая 2012 года в поединке против «Уракана» Кобелли забил свой первый гол за «Чакарита Хуниорс».

Летом 2012 года Хуан присоединился к «Атлетико Тукуман». 12 августа в матче против «Крусеро-дель-Норте» он дебютировал за новую команду. 30 марта 2013 года в поединке против «Депортиво Мерло» Кобелли забил свой первый гол за «Атлетико Тукуман». Летом того же года Хуан перешёл в уругвайский «Суд Америка». 18 августа в матче против «Хувентуд Лас-Пьедрас» он дебютировал в уругвайской Примере. В этом же поединке Хуан забил свой первый гол за «Суд Америку».

В начале 2014 года Кобелли на правах аренды присоединился к эквадорскому «Депортиво Куэнка». 30 января в матче против «Индепендьенте дель Валье» он дебютировал в эквадорской Серии A. В этом же поединке Хуан забил свой первый гол за «Депортиво Куэнка». В своём дебютном сезоне Кобелли стал лучшим бомбардиром команды. Летом 2015 года Хуан был отдан в аренду в перуанский «Универсидад Сесар Вальехо». 13 сентября в матче против «Хуан Аурич» он дебютировал в перуанской Примере. 25 октября в поединке против «Унион Комерсио» Кобелли забил свой первый гол за «Универсидад Сесар Вальехо».

В 2016 году Хуан подписал контракт с малайзийским ПКНС. В своём дебютном сезоне он помог клубу завоевать серебряные медали и стал лучшим бомбардиром команды. В начале 2017 года Кобелли подписал контракт с итальянским «Таранто». 11 февраля в матче против «Фоджи» он дебютировал за новую команду.

Достижения 
Командные

 «Депортес Икике»
 Обладатель Кубка Чили — 2010

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway 
 Profile at BDFA 
 Argentine Primera statistics 
 Profile at footballdatabase.eu 

Футболисты Аргентины
Игроки ФК «Ньюэллс Олд Бойз»
Игроки ФК ПКНС
Игроки ФК «Чакарита Хуниорс»
Игроки ФК «Депортес Икике»
Игроки ФК «Универсидад Сесар Вальехо»
Игроки ФК «Таранто»
Игроки ФК «Депортиво Куэнка»
Игроки ФК «Суд Америка»
Игроки ФК «Атлетико Тукуман»